Nadežda Andreevna Obuchova – cantante lirica russa
 Olga Obuchova – scrittrice e giornalista russa
 9914 Obukhova – asteroide della fascia principale

Pagine correlate

 Obuchov
 Obuchovo